Pomhaj Bóh (буквально c верхнелужицкого языка — Бог в помощь) — ежемесячный религиозный и культурно-общественный журнал на верхнелужицком языке, выходящий в Лужице. Название журнала происходит от религиозного приветствия «Бог в помощь». Кроме религиозной тематики журнал публикует различные статьи, касающиеся современной культурной и общественной жизни лужицкого народа. В настоящее время журнал издаётся лужицкими лютеранскими организациями «Sorbische Kirchgemeindeverband» и «Sorbische evangelische Verein e.V.».

История 
Первый номер журнала вышел в 1891 году по инициативе лютеранского пастора Фридриха Зелле, который был настоятелем лютеранского прихода в лужицкой деревне Креба в окрестностях города Гёрлиц. Первоначально журнал выходил еженедельно по воскресеньям специально для лужицких лютеранских общин в Верхней Лужице. В журнале печатались статьи на религиозные темы и освещались различные события лютеранской общины. В 1937 году журнал был запрещён нацистскими властями. Издание журнала возобновилось в декабре 1950 года. С этого времени журнал стал выходить один раз в месяц и в нём, кроме статей на религиозные темы, стали печататься статьи, касающиеся культурной и общественной жизни лужичан.

В 1988—1990 годах дважды в год выходил одноимённый журнал на нижнелужицком языке «Pomogaj Bog». C 1991 года этот журнал выходит в качестве приложения к еженедельной газете «Nowy Casnik».

Главные редакторы 
 Фридрих Зелле (1891—1895);
 Ян Гольч (1895—1916);
 Корла Август Фидлер (1916—1917);
 Марко Смолер (1917);
 Корла Выргач (1917—1937);
 Божидар Добруцкий (1950—1955);
 Густав Алвин Мерва (1955—1958);
 Герхард Вирт (1958—1979);
 Кирилл Пех (1979—1984);
 Зигфрид Альберт (1984—1999);
 Трудла Малинкова (с 2000 года по настоящее время).

Литература 
 Měrćin Völkel, Serbske nowiny a časopisy w zašłosći a přitomnosći, Bautzen 1984
 Trudla Malinkowa, Jubilejne wudaće k 100lětnemu wobstaću, Pomhaj Bóh 41(1991)4
 Ein kleines Lexikon — Sorben/Serbja Domowina-Verlag Bautzen ISBN 3-7420-0405-0
 Werner Měškank, 150 lat czasopisma «Pomogaj Bog». 50 lat Radia Łużyckiego, Łużyczanie w europejskich kontekstach, UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ, Zeszyty Łużyckie, TOM 39/40, Warszawa 2006, p. 147—159

Ссылки 
  Официальный сайт

Журналы на верхнелужицком языке
Журналы Германии